ТЛЧ — многозначная аббревиатура:
 ТЛЧ — тест лекарственной чувствительности
 ТЛЧ — Толмачёво (аэропорт)

См. также 
  — аббревиатура латиницей